As esferas de Klerksdorp são rochas esféricas ferrosas encontradas em Ottosdal, na África do Sul, sobre um estrato Pré-cambriano. Encontram-se atualmente expostas no Museu de Klerksdorp. A idade aproximada das esferas metálicas de Klerksdorp é de 3 bilhões de anos, que está compreendida entre o período pré-cambriano que vai de 4,5 bilhões de anos, até o surgimento de uma larga quantidade de fósseis, que marca o início do período Cambriano da era Paleozóica do éon Fanerozóico, há cerca de 540 milhões de anos.

Embora alguns autores sugiram que as esferas de Klerksdorp tenham origem não-natural, análises por diversos geólogos demonstraram a sua origem como resultado de processos naturais.
Contudo, ainda não há consenso científico entre estudiosos do assunto acerca da origem destas esferas.

References

Enlaces 
 

Pseudoarqueologia